AKO est un acronyme qui peut faire référence à :
 .
 , organisation fournissant des services Internet à l'US Army.
 , chaine de librairies et de magasin de journaux aux Pays-Bas.
 Allerhöchste Kabinettsorder ou Ordre du cabinet, forme habituelle de législation monarchique dans la région germanophone

Ako est un nom propre qui peut faire référence à :
 Akō, une localité de la préfecture de Hyōgo au Japon ;
 Ako, une ville du département de Donga-Mantung au Cameroun ;
 Ako, le nom japonais de la ville russe d'Aleksandrovsk-Sakhalinski sur l'île de Sakhaline
 Ako (1958-), une actrice japonaise

Ako est un prénom masculin :
 selon la liste des prénoms japonais,
 selon la liste des prénoms kurdes.

Homonymie de toponyme
Homonymie d'acronyme